Ingrid Cuenca (* 29. Juli 1952 in Aachen) ist eine deutsche Casterin, die für die Rollenbesetzung vieler bekannter TV-Serien und Fernsehfilme zuständig ist. Sie ist Casting Director bei der UFA Fiction in Babelsberg.

Wirken 
Ingrid Cuenca wurde Anfang der 1980er Jahre als Produktionsassistentin von Wolfgang Rademann für die TV-Serie Das Traumschiff engagiert. Für diese Produktion war sie einige Jahre lang im In- und Ausland tätig und Teil des Produktionsstabes um Rademann. Ab dem Jahr 1989 wirkte sie bei der Rademann-Produktion der ZDF-Serie Hotel Paradies (mit Grit Boettcher, Klaus Wildbolz und Jane Tilden), unter anderem am Drehort auf der spanischen Insel Mallorca, mit. Cuenca gehörte zum Produktionsteam der deutschen Fernsehserie von Herbert Reinecker, Jakob und Adele, mit Brigitte Horney und Carl-Heinz Schroth in den Hauptrollen (ZDF, 1982 bis 1989). Cuenca wechselte schließlich von der vorwiegend freiberuflichen Mitarbeit in Produktionen zum festen Engagement, zunächst als Producerin bei der Phoenix Film in Berlin, wo sie dann ab den 1990er Jahren für den Filmproduzenten Karlheinz Brunnemann als Besetzerin tätig war. Im August 2013 ging die Produktionsgesellschaft Phoenix-Film in der UFA-Fiction auf. Seitdem ist Cuenca dort als Casting Director tätig.

Für die Castings wie unter anderem OP ruft Dr. Bruckner (ab 1996), der Tierarzt-Serie Unser Charly (ab 1995), der Anwalt-Serie Edel & Starck (ab 2002), Allein unter Bauern (2007) sowie für die TV-Produktionen wie Danni Lowinski, Die Spezialisten – Im Namen der Opfer (ab 2016), Flemming (ab 2009), Heiter bis tödlich: Nordisch herb und Die Eifelpraxis und viele weitere TV-Movies und -Serien zeichnet Cuenca verantwortlich.

Als beste Hauptdarsteller wurden 2003 Christoph M. Ohrt und Rebecca Immanuel für die Serie Edel und Starck mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die Besetzung der „streitbaren Anwälte mit Immanuel und Ohrt sei ein Glücksfall“. Für die Beste Schauspielerin national in Romy erhielt Jessica Schwarz einen Bambi sowie den Hessischen Fernsehpreis als Beste Schauspielerin. Von der Deutschen Akademie für Fernsehen wurde Cuenca für den Film Die letzten Millionen 2014 in der Kategorie Casting zur Auszeichnung für besondere Leistungen nominiert.

Cuenca ist Mitglied im Bundesverband Casting e.V. Ingrid Cuenca lebt in Bergen.

Besetzung von TV-Produktionen (Auswahl) 
 1996 bis 1999: OP ruft Dr. Bruckner (RTL)
 1998 bis 2000:  T.E.A.M. Berlin (TV-Serie)
 2002 bis 2005: Edel & Starck (TV-Serie, SAT.1)
 ab 2004: Meine schönsten Jahre (Comedyserie, RTL)
 2007 bis 2009: Doktor Martin (TV-Serie, ZDF)
 ab 2009: Flemming (TV-Serie)
 ab 2011: Heiter bis tödlich: Nordisch herb (TV-Serie)
 ab 2010: Danni Lowinski (TV-Serie, 60 Episoden)
 ab 2014: Josephine Klick – Allein unter Cops (TV-Serie)
 ab 2016: Die Spezialisten – Im Namen der Opfer (TV-Serie)
 ab 2016: Die Eifelpraxis (TV-Serie)

Einzelnachweise 

Person (Film)
Person (Fernsehen)
Deutscher
Geboren 1952
Frau